David Gray (moordenaar), een Amerikaanse spreekiller
David Gray (musicus), een Britse musicus
David Gray (snookerspeler), een Engelse snookerspeler
David Gray (voetballer), een Engelse voetballer
David Gray (journalist), Engels tennisverslaggever voor The Guardian
David Gray (drummer), Brits deathmetaldrummer
David Peter Gray, een Schots voetballer